Открытый чемпионат Австралии по теннису 2019 в женском одиночном разряде

Прошлогодняя чемпионка — датчанка Каролина Возняцки защищала титул, но уступила в поединке 3-го круга Марии Шараповой.

Победительница турнира 
Победителем турнира стала - Наоми Осака . Это второй её титул на турнирах Большого шлема.

Посев 

  Симона Халеп (Четвёртый круг)
  Анжелика Кербер (Четвёртый круг) 
  Каролина Возняцки (Третий круг)
  Наоми Осака (Титул) 
  Слоан Стивенс (Четвёртый круг) 
  Элина Свитолина (Четвертьфинал)
  Каролина Плишкова (Полуфинал)
  Петра Квитова (Финал)
  Кики Бертенс (Второй круг)
  Дарья Касаткина (Первый круг)
  Арина Соболенко (Третий круг)
  Элизе Мертенс (Третий круг)
  Анастасия Севастова (Четвёртый круг)
  Юлия Гёргес (Первый круг)
  Эшли Барти  (Четвертьфинал)
  Серена Уильямс (Четвертьфинал)

<ol start=17>
  Мэдисон Киз (Четвёртый круг)
  Гарбинье Мугуруса (Четвёртый круг)
  Каролин Гарсия (Третий круг)
  Анетт Контавейт (Второй круг)
  Ван Цян (Третий круг)
  Елена Остапенко (Первый круг)
  Карла Суарес Наварро (Второй круг)
  Леся Цуренко (Второй круг)
  Михаэла Бузарнеску (Первый круг)
  Доминика Цибулкова (Первый круг)
  Камила Джорджи (Третий круг)
  Се Шувэй (Третий круг)
  Донна Векич (Второй круг)
  Мария Шарапова (Четвёртый круг)
  Петра Мартич (Третий круг)
  Барбора Стрыцова (Первый круг)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Дестани Айява (Первый круг)
  Кимберли Биррелл (Третий круг)
  Клара Бюрель (Первый круг)
  Зоуи Хивс (Второй круг)
  Присцилла Хон (Первый круг)
  Уитни Осигве (Первый круг)
  Пэн Шуай (Первый круг)
  Эллен Перес (Первый круг)

Защищённый рейтинг (PR) 

  Тимея Бачински (PR 23) (Третий круг)
  Бетани Маттек-Сандс (PR 90) (Первый круг)
  Лаура Зигемунд (PR 32) (Второй круг)

Победители квалификационного отбора (Q) 

  Астра Шарма (Второй круг)
  Мисаки Дои (Первый круг)
  Виктория Голубич (Первый круг)
  Бьянка Андрееску (Второй круг)
  Каролина Мухова (Первый круг)
  Ига Свёнтек (Второй круг)
  Вероника Кудерметова (Первый круг)
  Анна Калинская (Первый круг)
  Паула Бадоса Хиберт (Первый круг)
  Хэрриет Дарт (Первый круг)
  Чжу Линь (Первый круг)
  Варвара Лепченко (Первый круг)
  Джессика Понше (Первый круг)
  Исалин Бонавентюре (Первый круг)
  Наталья Вихлянцева (Второй круг)
  Беатрис Аддад Майя (Второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Квалификационный раунд

Квалификация

Посев игроков 

  Вера Звонарёва
  Мэнди Минелла
  Виктория Голубич
  Бьянка Андрееску
  Ангелина Калинина
  Ольга Данилович
  Вероника Кудерметова
  Нао Хибино
  Марта Костюк
  Ивана Йорович
  Чжу Линь
  Софья Жук
  Мария Бузкова
  Аранча Рус
  Фанни Штоллар
  Дженнифер Брэди
  Янина Викмайер
  Николь Гиббс
  Кэролайн Доулхайд
  Виталия Дьяченко
  Хэрриет Дарт
  Мисаки Дои
  Варвара Лепченко
  Наталья Вихлянцева
  Ирина Хромачёва
  Тереза Смиткова
  Клер Лю
  Каролина Мухова
  Паула Бадоса Хиберт
  Сабина Шарипова
  Георгина Гарсия Перес
  Вероника Сепеде Роиг

Первая группа

Победитель группы -  Астра Шарма

Вторая группа

Победитель группы -  Мисаки Дои

Третья группа

Победитель группы -  Виктория Голубич

Четвёртая группа

Победитель группы -  Бьянка Андрееску

Пятая группа 
{{Турнир8-Теннис3
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Финал квалификации

|team-width=175

| RD1-seed1=5
| RD1-team1= Ангелина Калинина
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-3=710
| RD1-seed2=-
| RD1-team2= Мартина Ди Джузеппе
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=65| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Эбби Майерс
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=-
| RD1-team4= Джейми Лёб| RD1-score4-1=6| RD1-score4-2=6| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=-
| RD1-team5= Людмила Самсонова| RD1-score5-1=6| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3=6| RD1-seed6=WC
| RD1-team6= Габриелла Да Силва Фик
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=6| RD1-score6-3=3

| RD1-seed7=-
| RD1-team7= Арина Родионова
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=28
| RD1-team8= Каролина Мухова| RD1-score8-1=6| RD1-score8-2=6| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=5
| RD2-team1= Ангелина Калинина
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2= -
| RD2-team2= Джейми Лёб| RD2-score2-1=6| RD2-score2-2=6| RD2-score2-3=

| RD2-seed3= -
| RD2-team3= Людмила Самсонова
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=0
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=28
| RD2-team4= Каролина Мухова| RD2-score4-1=6| RD2-score4-2=6| RD2-score4-3=

| RD3-seed1= -
| RD3-team1= Джейми Лёб
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=1
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=28
| RD3-team2= Каролина Мухова| RD3-score2-1=6| RD3-score2-2=6| RD3-score2-3=
}}Победитель группы -  Каролина Мухова Шестая группа Победитель группы -  Ига Швёнтек Седьмая группа Победитель группы -  Вероника Кудерметова Восьмая группа Победитель группы -  Анна Калинская Девятая группа Победитель группы -  Паула Бадоса Хиберт Десятая группа Победитель группы -  Хэрриет Дарт Одиннадцатая группа Победитель группы -  Чжу Линь Двенадцатая группа Победитель группы -  Варвара Лепченко Тринадцатая группа Победитель группы -  Джессика Понше Четырнадцатая группа Победитель группы -  Исалин Бонавентюре Пятнадцатая группа Победитель группы -  Наталья Вихлянцева Шестнадцатая группа Победитель группы -  Беатрис Аддад Майя'''

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2019